Г20 се може односити на:

Г20 земаља у развоју
Г20 индустријски развијених земаља